Baehr se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Barbara Baehr
 Martin Baehr